Alan White peut faire référence à :
  Alan White (1949-2022), batteur de Yes ;
  Alan White (1972-), batteur d'Oasis ;
  Alan White (1924-), écrivain ;
  Alan White, réalisateur.